Patellogastropoda är en ordning av snäckor. I den svenska databasen Dyntaxa används i stället namnet Docoglossa. Patellogastropoda ingår i klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Patellogastropoda 111 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Patellogastropoda